Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 62001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 września 2000 do 25 listopada 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

62001-62100

62101-62200

62201-62300

62301-62400

62401-62500

62501-62600

62601-62700

62701-62800

62801-62900

62901-63000

Przypisy 

Lista planetoid 062001-063000